Лещёво:

 Лещёво — посёлок в Архангельской области, в Няндомском районе.
 Лещёво — деревня в Вологодской области, в Кирилловском районе.
 Лещёво — село в Вологодской области, в Харовском районе.
 Лещёво — деревня в Ивановской области, в Приволжском районе.
 Лещёво — посёлок в Нижегородской области, в Семёновском городском округе.
 Лещёво — бывшая деревня в Новгородской области, в Демянском районе. Координаты: 
 Лещёво — бывшая деревня в Смоленской области, в Руднянском районе. Упразднена в 2001 году. Координаты:

См. также 
 Лещево — озеро в Кемском районе Карелии.
 Лещёво озеро
 Лещово озеро
 Лещёвое озеро
 Лещёв (список значений)
 Лещовка (список населённых пунктов)

Примечания